Kitab () bezeichnet:

 Die Gemeindeordnung von Medina

Bücher allgemein
 Kitab at-ta'arruf, Beschreibung des Sufismus, 10. Jh.
 Kitab al-Fihrist, Bücherindex, 10. Jh.
 Kitab al-Manazir, naturwissenschaftliche Schrift, 10./11. Jh.
 Kitab al-Sulaw, Stadtchronik von Kilwa, 16. Jh.
 Kitab at-tauhid, Hauptwerk von Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 18. Jh.
 Kitab Al'Azif, fiktives Buch, besser bekannt als Necronomicon

 Bücher der Bahai 
 Kitab-i-Aqdas, eine Offenbarung der Bahai
 Kitab-i-Badi, heiliges Buch der Bahai
 Kitab-i-Iqan, das primäre theologische Werk der Bahai
 Kitab-i-Ahd, Buch des Bundes
 Kitab-i-Asma, Buch der Namen
 Kitab-i-panj sha'n, Buch der fünf Klassen

 Geographisches 
 Kitob, Stadt in Usbekistan (russischer Name Kitab)
 Kitob (Bezirk), Verwaltungseinheit in Usbekistan

 Sonstiges
 Kitab-Verlag, österreichischer Verlag
 Ahl al-kitāb, Gläubige einer Religion mit einem von Gott offenbarten Text, nach islamischem Recht

Siehe auch
 Kutub, Mehrzahl von Kitab